El término Corbières puede referirse a:

 Las Corbières, región natural y macizo montañoso en Francia.
 Corbières, comuna francesa de Alpes de Alta Provenza.
 Corbières, comuna francesa del Aude.
 Corbières, comuna suiza del cantón de Friburgo.